Руда може бити:

 Руда (стена)
 Руда Буква, насељено мјесто у општини Косјерић, Република Србија
 Руда (Нови Травник), насељено мјесто у општини Травник, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Руда (Оток), насељено мјесто у општини Оток, Република Хрватска
 Руда (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република
 Руда (Падова), насељено мјесто у Италији
 Руда (Удине), насељено мјесто у Италији
 Руда (притока Цетине), ријека у Сињском пољу, Далмација
 Руда (притока Брде), 
 Руда (Елафити), острво у Јадранском мору